Dacre – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Dacre – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)